Сергей Кавтарадзе:
 Кавтарадзе, Сергей Иванович (1885—1971) — революционер и государственный деятель.
 Кавтарадзе, Сергей Юрьевич — российский искусствовед, историк архитектуры.